L'Esclave blanche (1888), tableau orientaliste français de Jean-Jules-Antoine Lecomte du Nouÿ ;
 L'Esclave blanche (1907), film muet danois de Viggo Larsen ;
 L'Esclave blanche  (1927), film muet allemand d'Augusto Genina ;
 L'Esclave blanche (1939), film français d'aventures de Marc Sorkin.